Каусамби (, , также Каушамби, Косамби — один из величайших городов Древней Индии, основанный в поздний ведийский период и просуществовавший как крупный торговый и культурный центр до конца правления династии Маурьев. В период Гуптов пришёл в запустение. В период Шунга был столицей вассального государства Ватса. После упадка Шунгов, Ватса стала независимым государством и одной из махаджанапад. Каусамби часто упоминается в историях о жизни Будды.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт округа Каусамби
 Каусамби в буддийском словаре имён на языке пали 

География Древней Индии
Священные города буддизма
Туризм в Уттар-Прадеш